Skotniki er navnet på tolv landsbyer i Polen, blandt andet:

 Skotniki (Aleksandrów Kommune) – landsby i voivodskabet łódzkie, i powiat piotrkowski, Aleksandrów Kommune

samt:
 Skotniki (Kraków) – bydel (forhenværende landsby) i Kraków
 Kuchary-Skotniki
 Skotniki Dolne
 Skotniki Duże
 Skotniki Górne
 Skotniki Małe